Il doppio maschile dell'Open Diputación Ciudad de Pozoblanco 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Marcel Granollers e Gerard Granollers erano i detentori del titolo, but decided not to participate.

Michail Elgin e Aleksandr Kudrjavcev hanno battuto in finale Illja Marčenko e Denys Molčanov, perché non hanno giocato a causa di un infortunio al ginocchio sinistro di Marchenko.

Teste di serie

  Michail Elgin /  Aleksandr Kudrjavcev (campioni)
  Serhij Bubka /  Adrián Menéndez Maceiras (semifinali)

  Ilya Belyaev /  Denis Matsukevich (primo turno)
  Guillermo Alcaide /  Ivo Klec (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Open Diputación Ciudad de Pozoblanco 2011